xD-Picture Card — формат флеш-карт памяти. Представлена в июле 2002 года компаниями Olympus и Fujifilm. Используется преимущественно с их цифровыми фотоаппаратами.

Карты отличает отсутствие контроллера памяти. Выводы единственной микросхемы NAND Flash подключены непосредственно к контактам карточки.

Устройство 

Основное отличие карт xD от большинства других — отсутствие контроллера на самой карте. По этой причине карты xD имеют относительно небольшой размер и невысокие скоростные показатели.

Типы S, M/M+ и H 

Оригинальные (Тип S, Standard) карты памяти xD-Picture Card были доступны в объёме от 16 МБ до 512 МБ. Карты памяти типа M, выпущенные в феврале 2005 года, используют MLC () архитектуру, чтобы достичь теоретического максимума в 8 ГБ. Карты памяти типа M доступны в объёме от 256 МБ до 2 ГБ, однако карты памяти типа M страдают меньшей скоростью чтения-записи, чем оригинальные карты.

Карты памяти типа H, впервые выпущенные в 2005 году, предлагают более высокие скорости чтения/записи, чем карты памяти типа М (теоретически быстрее в 3 раза). С 2008 года карты памяти типа H доступны в объёме от 256 Мбайт до 2 Гбайт. Olympus сообщает, что её xD карты типа H поддерживают специальные эффекты картинок, которые можно использовать в некоторых камерах Olympus. Также карты памяти типа H требуются в последних моделях, чтобы записывать видео в разрешении 640х480 с частотой смены кадров 30 кадров/сек.

В апреле 2008 года были представлены карты типа M+, с увеличенной скоростью чтения/записи в 1.5 раза по сравнению с картами M. Сами карты доступны в объёме 1 и 2 ГБ.

Из-за изменений в архитектуре хранения информации, новые карты памяти типа M и H могут быть несовместимыми с более старыми камерами (особенно при записи видео). Новые карты памяти также несовместимы с некоторыми кардридерами.

Скорость записи обычных xD карт памяти объёмом от 64 MB до 512 MB составляет около 3 МБ/с и около 5 МБ/с — скорость чтения. Скорость записи xD карт памяти типа M составляет около 2.5 MБ/с и около 4 MБ/с — скорость чтения. Скорость записи xD карт памяти типа H составляет около 4 MБ/с и около 5 MБ/с — скорость чтения.

Характеристики 
Первые выпущенные в сентябре 2002 года карты имели ёмкость 16, 32, 64, 128 Мб. В будущем планировалось довести его до 8 Гб, однако коммерчески доступные карты xD достигают лишь объёма в 2 Гб.
 январь 2003 – выпущена на 256 Мб
 июнь 2003 – выпущена на 512 Мб
 март 2005 – TypeM – на 1 Гб
 январь 2006 – TypeH – на 512 Мб
 февраль 2006 – TypeH – на 1 Гб
 март 2006 – TypeH – на 256 Мб
 сентябрь 2006 – TypeM – на 2 Гб
 декабрь 2006 – TypeH – на 2 Гб
 весна 2008 – TypeM+ на 1 и 2 Гб

Размеры карты xD 20 мм × 25 мм × 1.78 мм, вес — 2,8 г.

Особых преимуществ перед более широко распространёнными картами SD (Secure Digital), у них нет. Стоимость xD-карт в среднем вдвое больше стоимости SD-карт одного и того же объёма.

Тест скорости чтения показал, что карта S типа на 16 МБ обеспечивает скорость чтения 8,5 МБ/с и время доступа 0,1 мс, тогда как карта М типа на 256 МБ всего 3,3 МБ/c и время доступа 0,8 мс.

Таблица тип / объём / скорость

Совместимость 
Карты памяти xD-Picture Card поддерживаются преимущественно моделями цифровых камер Olympus (в новых моделях фотоаппаратов Olympus появилась возможность использовать microSD/microSDHC через переходник типа xD) с постепенной миграцией на microSD для повышения скорости обмена данными, Fujifilm (мигрирует на карты формата SD, современные модели фотоаппаратов Fuji поддерживают оба типа карт) и других, использующих этот формат.

Производство 
Карты для Olympus и Fujifilm, выходящие под их брендами, производятся компаниями Toshiba и Samsung Electronics. Также карты этого формата выпускаются под брендами Kodak, SanDisk, Lexar и др.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница XD-карт на сайте Olympus

Примечания 

Носители информации
Энергонезависимая память
Olympus
Fujifilm